Slovo kultura pochází z latiny, doslova znamená „to, oč je třeba pečovat“ a původně se užívalo pro pěstování kulturních plodin (například kultura vína, chmele). Dnes se používá v různých oblastech a označuje to, co je odkázáno na soustavnou lidskou péči a co by bez ní zaniklo. Jeho význam závisí na kontextu, ve kterém je použito. 

 Kultura (archeologie) – soubor nálezů, vykazujících společné charakteristické znaky
 Kultura (biologie) – buňky, tkáně, pletiva, orgány či jednoduché organismy pěstované v umělém prostředí
 Kultura (časopis) – týdeník vycházející v letech 1957 – 1962 
 Kultura (lingvistika) – kultura jazyka, soustavné pěstování spisovného jazyka
 Kultura – souhrn dovedností, významů, symbolů atd., který charakterizuje určitou společnost
 Kultura (zemědělství) – pěstované porosty užitkových (kulturních) rostlin
 Civilizace – označení konkrétní společnosti s vyspělou organizací a kulturou

Externí odkazy